24 км (24-ий кілометр; Двадцять четвертий кілометр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах

24 км — селище, Кулундинський район, Алтайський край
 24 км — селище, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 24 км — зупинний пункт Алтайського відділення Західно-Сибірської залізниці
 24 км — зупинний пункт Башкирського відділення Куйбишевської залізниці

24 км — пасажирська зупинна залізнична платформа Ясинуватської дирекції Донецької залізниці 
 24 км — пасажирська зупинна залізнична платформа Лиманської дирекції Донецької залізниці
 24 км — закрита пасажирська зупинна залізнична платформа Луганської дирекції Донецької залізниці 
 24 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Сумської дирекції Південної залізниці 
 24 км — колійний пост Одеської дирекції Одеської залізниці

Див. також 
 24 (значення)
 24
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (2)
 Список залізничних станцій і роз'їздів Росії (2)